Анто́н Влади́мирович Завья́лов, более известный под сценическим псевдонимом Ант (род. 1 сентября 1982, п. Лузино, Омская область, РСФСР, СССР) — российский рэп и рок исполнитель, битмейкер, профессиональный саунд-продюсер и аранжировщик. Участник популярной рэп-группы «25/17», бывший участник групп «Отрицательное Влияние» и «Дэфолиант». В 2008 году стал победителем первого телевизионного хип-хоп-шоу «Битва за респект» на телеканале Муз-ТВ.

Биография 

Антон Завьялов родился 1 сентября 1982 года в посёлке Лузино. Помимо общеобразовательной школы, учился в музыкальной школе, по классу гитары. Несколько лет играл в камерном оркестре на ударных и перкуссионных инструментах. Принимал участие в фольклорном ансамбле, где пел русские народные песни. Заинтересовался хип-хоп-музыкой после прослушивания альбома «Inside Out» рэпера MC Hammer, кассету с которым подарил старшему брату.

«Отрицательное влияние» 
В 1998 году создал вместе со школьными друзьями, Жэтоном и Пахомом, группу под названием «Отрицательное влияние». После школы переместились в местный дом культуры, в котором познакомились с новым участником группы — Вадяем. Завьялов поступил на факультет агрохимии, почвоведения и экологии в Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, который окончил, и в течение недолгого времени работал по специальности. 5 мая 2000 года состоялось первое выступление группы в омском ночном клубе «Twins», где Ант познакомился с Бледным, на тот момент участником группы «Ртуть». В 2002 году «Отрицательное влияние» выступало на «Adidas Streetball Challenge 2002» среди лучших рэп-групп России, Казахстана и Украины, а в 2004 году на «Snickers Урбания 2004». В мае 2005 года в составе группы выпусктил дебютный альбом «Черепашьи бега», над которым команда работала на протяжении 5 лет. В дальнейшем группа продолжала существовать, имелись планы на второй альбом, но коллектив распался.

«Дэфолиант» 
Группа «Дэфолиант» была образована 1 апреля 2007 года. Состояла из Тони Стара (Анта), Васи Дэфа и DJ Navvy. Тематикой песен группы являлся стёб в жанре «музыкальный комикс». Треки группы отличаются яркой кинематографичностью, юмористической окраской и лёгкой запоминаемостью. В феврале 2009 года коллектив снялся в клипе на песню «Ван Лов», которая стала саундтреком к фильму «Любовь в большом городе». 26 мая 2009 года вышел дебютный альбом группы под названием «Бестселлер», презентация которого состоялась двумя днями позже в клубе «Икра». В 2010 году группа выпустила 2 мини-альбома серии «Перемотка», записанные в электро-стилистике 90-х годов, которые должны были предварять выход второго альбома «Большая перемотка». Однако, из-за разных приоритетов участников, группа прекратила своё существование в 2011 году.

Битва за респект 
В октябре 2008 года Ант принял участие в телевизионном проекте Муз-ТВ — «Битва за респект», в котором также участвовали ещё 9 человек, представляющих разные грани хип-хоп-культуры. В первом раунде Ант проиграл сопернику — D.Masta, однако организаторы и судьи вернули в «Битву» троих проигравших — и Антон оказался в их числе. В четвертьфинале ему достался чрезвычайно сложный соперник — Крипл, но на этот раз судьи высказались в пользу Антона. В полуфинале со значительным перевесом (84 процента против 16) Ант выиграл у Рены благодаря интернет-голосованию. В финале соперником Анта стал ST. Судьи решили, что в этом, именно, финальном раунде сильнее был ST, но по итогам зрительского голосования Ант всё-таки одержал победу первого телевизионного хип-хоп шоу «Битва за проспект». Главными призами стали ротации на канале Муз-ТВ и радио Next FM.

В ноябре, по окончании шоу, Ант выпустил микстейп «Антрэпология», состоящий из лучших куплетов, записанных в составе групп «Отрицательное Влияние», «Дэфолиант», «Иезекииль 25:17», включая треки записанные специально для Битвы за респект. А также прокомментировал своё участие в этом проекте.

В 2009 году Ант участвовал в «Битве за респект 2», но уже в качестве судьи, наряду с такими артистами, как Баста, Смоки Мо, Влади, Centr.

«25/17» 
1 апреля 2006 года по совету своего друга Андрея Бледного переехал в Москву, устроился на работу на студию A-Nik Records в качестве аранжировщика и саунд-продюсера и принял предложение стать третьим участником группы «Иезекииль 25:17».

Музыка к фильмам 
Периодически Завьялов выступает композитором российских фильмов. В 2013 году его имелись двух картинах: «Околофутбола» и «Восьмёрка». В октябре 2022 года в прокат выйдет криминальная драма «Сказка для старых», саундтрек для которой написал Ант.

Дискография

В составе группы «Отрицательное Влияние» 
 2005 — «Черепашьи бега»

В составе группы «Дэфолиант»

Студийные альбомы 
 2009 — «Бестселлер»

Мини-альбомы 
 2010 — «Перемотка»
 2010 — «Перемотка-2»
 2010 — «Перемотка (ремиксы)»

Микстейпы 
 2007 — «Пих-Пох Атакует!»
 2007 — «Синий Огонёк»
 2008 — «Московские куранты»
 2008 — «Пих-Пох Атакует! (Upgrade)»

В составе группы «25/17» (ранее «Иезекииль 25:17»)

Студийные альбомы 
 2008 — «Засада. Крепче стали»
 2009 — «Только для своих»
 2010 — «Зебра»
 2012 — «Песни о Любви и Смерти»
 2014 — «Русский подорожник»
 2017 — «Ева едет в Вавилон»

Мини-альбомы 
 2010 — «Сила сопротивления» (совместно с группой «Грот»)
 2010 — «Полоса белая»
 2011 — «Межсезонье»
 2013 — «Лукавые дни»
 2015 — «Пар»
 2016 — «Просто»
 2016 — «Солнцу навстречу» (совместно с группой «Грот»)
 2017 — «Умереть от счастья» (совместно с Андрей Кит)

Микстейпы 
 2007 — «Жизнь У»
 2008 — «Антрэпология»
 2008 — «Сплавы»

Макси-синглы и проморелизы 
 2008 — «Держитесь крепче» (при уч. DJ Navvy)
 2010 — «Всем весна!»

Синглы 
 2009 — «На городской карте»
 2009 — «Мое оружие» (при уч. FAQ)
 2009 — «Т. Д. С.»
 2010 — «Собака»
 2010 — «Никто не сможет меня остановить»
 2011 — «Огонь»
 2012 — «Русская»
 2013 — «Топоры»
 2013 — «Внутри разбитой головы»
 2014 — «Пока не выключат свет»
 2014 — «Рахунок»
 2014 — «Имя имён»
 2015 — «Под цыганским солнцем» (Акустическая версия)
 2015 — «Весь мир идёт на меня войной»
 2015 — «Живым (В городе, где нет метро)»
 2016 — «Раскалённые будни» (Памяти Анатолия Крупнова)
 2016 — «Сибирский марш» (Калинов мост cover)
 2017 — «Она не такая, как все»

В составе проекта «Лёд 9»

Студийные альбомы 
 2011 — «Холодная война»
 2013 — «Искушение святого простолюдина»

Видеография

В составе группы «Дэфолиант» 
 2009 — «Ван Лов»

В составе группы «25/17» 
 2007 — «Есть здесь кто?» при уч. Rap City, Дэф, Сангу Дэ Cao, Бардак, Maks Fire
 2008 — «Чужое» при уч. Сангу дэ САО (производство: Lider Media Group)
 2009 — «На городской карте» (реж. Андрей Давыдовский)
 2009 — «Только для своих» (реж. Андрей Давыдовский)
 2010 — «Собака (DJ Navvy mix)» (реж. Владимир Тё)
 2010 — «Виражи» при уч. Dimaestro (реж. Оксана Шкворникова, Dimaestro)
 2010 — «Никто не сможет меня остановить» (реж. Андрей Давыдовский)
 2011 — «Огонь» (реж. Андрей Давыдовский)
 2011 — «Мама, мы все тяжело больны» (реж. Андрей Давыдовский)
 2011 — «Бесконечное одиночество» (реж. Семён Шорохов)
 2011 — «Жду чуда» (реж. Семён Шорохов)
 2012 — «Череп и кости» (реж. Андрей Давыдовский)
 2012 — «Моя крепость» при уч. Миша Маваши (реж. Семён Шорохов)
 2012 — «Звезда» (реж. Юлия Ауг)
 2013 — «Внутри разбитой головы» при уч. Саграда (реж. Андрей Давыдовский)
 2014 — «Пока не выключат свет» (реж. Андрей Давыдовский)
 2015 — «Под цыганским солнцем (акустическая версия)» (реж. Юлия Ауг)
 2016 — «Чёрная касса» (реж. Андрей Давыдовский)
 2016 — «Новый вирус» (реж. Андрей Давыдовский)

В составе проекта «Лёд 9» 
 2011 — «Ещё хуже» (реж. Борис Гуц)
 2012 — «Котята два» при уч. Захар Прилепин (реж. Борис Гуц)
 2012 — «Ад холода» при уч. Константин Кинчев (реж. Алексей Храмцов)

Фильмография 
 2013 — «Околофутбола» — камео
 2020 — «Реальные пацаны» — камео

Саундтрек 
 2013 — «Околофутбола»
 2013 — «Восьмёрка»
 2015 — «Обитель. 16 рота» Песни из спектакля 2015
 2022 — «Сказка для старых»

Награды и номинации 
 Победитель первого телевизионного хип-хоп шоу «Битва за респект» на телеканале МУЗ-ТВ.
 Три номинации на Russian Street Awards 2010: Альбом года («Только для своих»), Лучший видеоклип года («На городской карте») и Саундтрек года («Ван Лов»).
 STADIUM RUMA (Russian Urban Music Awards) 2012: Победа в номинации Клип года («Жду чуда»). Номинации: Артист года(«25/17»), Хит года («Жду чуда»).

Личная жизнь

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте Rap.Ru

Рэперы России
Музыканты, известные под псевдонимами
Музыканты группы «25/17»
Музыканты Омска